Денні () — англомовне ім'я, прізвище та топонім.

Прізвище 

 Гідеон Денні — американський художник-мариніст.
 Кейді Денні — американська фігуристка.
 Сенді Денні — англійська співачка, гітаристка та авторка пісень.

Топонім 

 Денні — місто в області Фолкерк (Шотландія).
 Денні — невключена територія в штаті Каліфорнія (США).

Інше 
 William Denny and Brothers — шотландська суднобудівна компанія.